Михайлово може да се отнася за:

 село Михайлово, област Враца, България.
 село Михайлово, област Стара Загора, България.
 квартал Михайлово на град Банкя, България.

 Михалово, на гръцки Михалици, село в Дем Хърсово, Ном Кукуш, Гърция.